Yingzhou bezeichnet:

 Yingzhou (颍州区), Stadtbezirk der Stadt Fuyang in der chinesischen Provinz Anhui
 Yingzhou (Jixi) (瀛洲镇), Großgemeinde im Kreis Jixi in der chinesischen Provinz Anhui
 Yingzhou (Lingshui) (英州镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Lingshui in der chinesischen Provinz Hainan
 Yingzhou (Taijiang) (瀛洲街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Taijiang in der chinesischen Provinz Fujian